Diese Liste der Abgeordneten zum Wiener Landtag und Mitglieder des Wiener Gemeinderats (10. Wahlperiode) listet alle Abgeordneten zum Wiener Landtag und Gemeinderat in der 10. Wahlperiode auf. Die Wahlperiode reichte vom 27. April 1969 bis zum 21. Oktober 1973. Die Angelobung der Abgeordneten erfolgte in der ersten Sitzung am 6. Juni 1969, die erste Sitzung des Gemeinderats tagte noch am selben Tag. Nach der Landtagswahl 1969 entfielen 63 der 100 Mandate auf die SPÖ, 30 auf die ÖVP, 4 auf die FPÖ und 3 auf die DFP. Der Landtag wählte nach der Angelobung die Landesregierung Marek II, die am 21. Dezember 1970 von der Landesregierung Slavik abgelöst wurde. Am 5. Juli 1973 folgte ihr die Landesregierung Gratz I nach.

Funktionen

Landtagspräsidenten 
Erster Landtagspräsident war der SPÖ-Abgeordnete Wilhelm Stemmer. Das Amt der Zweiten Präsidentin übte die SPÖ-Abgeordnete Maria Hlawka aus, Dritter Landtagspräsident war der ÖVP-Abgeordnete Karl Mühlhauser.

Vorsitzende des Gemeinderats 
Den Vorsitz im Gemeinderat übten zu Beginn Maria Hlawka, Bruno Marek, Alfred Geisl, Karl Haag, Johann Leinkauf und Franz Schreiner aus. Bruno Marek legte die Funktion am 17. Dezember 1970 zurück und wurde am 21. Dezember von Felix Slavik abgelöst. Nachdem Alfred Gisel am 18. November 1971 als Vorsitzender zurückgetreten war, folgte ihm am 19. November 1971 Herbert Mayr nach. Karl Haag, der seine Funktion bis 6. Jänner 1972 innegehabt hatte, wurde am 28. Jänner von Erich Ebert abgelöst.

Landtagsabgeordnete

Literatur 
 Magistrat der Stadt Wien (Hrsg.): Der Gemeinderat der Stadt Wien, der Wiener Landtag, der Wiener Stadtsenat, die Wiener Landesregierung 1945–1985.

10